Мери Макдонел () је америчка филмска, позоришна и телевизијска глумица, рођена 28. априла 1952. године у Вилкс-Берију (Пенсилванија). Постала је позната захваљујући оскаровској номинацији за улогу -{"Stands With A Fist"}- у филму Плес са вуковима, и по улози председнице Лауре Рослин у популарној ТВ-серији Свемирска крстарица Галактика. Глумила је 2012—2018. у серији Тешки злочини () у улози Шерон Рајдор ().

Филмографија 

|-
| 1984. || || -{Garbo Talks}- || -{Lady Capulet}-
|-
| 1987. || || -{Matewan}- || Елма Раднор 
|-
| 1990. || Плес са вуковима || -{Dances with Wolves}- || -{Stands With A Fist}-
|-
| 1991. || || -{Grand Canyon}- || Клер 
|-
| 1992. || || -{Passion Fish}- || -{May-Alice Culhane}- 
|-
| 1992. || || -{Sneakers}- || Лиз 
|-
| 1994. || || -{Blue Chips}- || Џени Бел
|-
| 1996. || Дан независности || -{Independence Day}- || прва дама Мерилин Витмор 
|-
| 1999. || || -{Mumford}- || Алтија Брокет 
|-
| 2001. || Дони Дарко || -{Donnie Darko}- || Роуз Дарко 
|-
| 2003. || || -{Nola}- || Маргарет Лонгворти
|-
| 2003. || Свемирска крстарица Галактика || Battlestar Galactica (TV miniseries) || председница Лаура Рослин
|-
| 2004–2009. || Свемирска крстарица Галактика || Battlestar Galactica (2004 TV series) || председница Лаура Рослин
|-
| 2011. || Позив упозорења || -{Margin Call}- || Мери Роџерс || 
|-
| 2012. || Тешки злочини || Major Crimes || Капетан Шерон Рајдор
|-
| 2021. || Вештац: Кошмар Вука || -{The Witcher: Nightmare of the Wolf}- || дама Зербст (глас) || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1952.
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа